Антиповский — фамилия и топоним:

 Антиповский, Александр Андреевич — советский учёный-синолог.
 Антиповский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области России.

См. также 
 Антипов